Фризский торт () — немецкий торт, специалитет из Северной (Шлезвиг-Гольштейн) и Восточной Фризии (Нижняя Саксония), известный также в других регионах на Севере Германии.

Фризский торт готовят из слоёв песочного и слоёного теста со взбитыми сливками и сливовым пюре. На нижний корж из песочного теста поочерёдно наносят два-три слоя сливового мусса, взбитых сливок и корж из слоёного теста. Верхний слой торта выполняют из взбитых сливок, на которые выкладывают треугольные кусочки слоёного коржа по одному на порцию. В некоторых рецептах фризского торта присутствуют орехи и алкоголь. Вариант фризского торта с марципаном называется в соседней Дании «гусиной грудкой» ().

Литература 
 Metta Frank, Marieluise Schultze: Der Norddeutsche Küchenkalender. Kochen und genießen im Lauf der Jahreszeiten. Südwest-Verlag, München 1994, ISBN 3-517-01413-3.
 Friesentorte, Futjes & Fraukes Teekekse. Torten & Kekse aus der Küstenküche. Cobra-Verlag, Langenhorn 2009, ISBN 978-3-937580-32-6.
 Beate Szerelmy u. a.: Deutsche Nordseeküste. Mit Special-Guide Nordsee kulinarisch (= Baedeker-Allianz-Reiseführer). MairDumont, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-8297-1226-2, S. 65.

Ссылки 
 Brigitte: рецепт
 Freundin: рецепт

Кухня Шлезвиг-Гольштейна
Кухня Нижней Саксонии
Немецкие торты
Блюда по алфавиту